Mihai Iordache se poate referi la:

 MIhai Iordache (n. 1967), saxofonist de jazz.
 Mihai Iordache, deputat român în legislatura 1990-1992, ales în județul Ialomița pe listele partidului FSN.